Вільне́в-сюр-Фер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 266,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі уродженці 

 Поль Клодель (6 серпня 1868 — 23 лютого 1955) — французький поет, драматург, есеїст.

Посилання 

 Вільнев-сюр-Фер на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-сюр-Фер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Фер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Фер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Фер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена